Ларсон може да се отнася за:
 Йохана Ларсон (р. 1988), шведска тенисистка
 Карл Ларсон (1853-1919), шведски художник
 Ларс-Ерик Ларсон (1908-1986), шведски композитор
 Хенрик Ларсон (р. 1971), шведски футболист